Noordelijke markiezenkarekiet
 Zuidelijke markiezenkarekiet